«Preso» puede referirse a:

 Una persona que sufre privación de libertad por la fuerza.
 Un recluso que está internado en una prisión por la comisión de un delito.

Geografía 
  Praso (Creta), una antigua ciudad griega.